Каратомар — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Каратомар — село в Целиноградском районе Акмолинской области.
 Каратомар — село в Узункольском районе Костанайской области.
 Каратомар — село в Баянаульском районе Павлодарской области.
 Каратомар — село в Аккайынском районе Северо-Казахстанской области.